Municipio de Danforth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Danforth (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Danforth (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.